Гафенку () — румынская фамилия. Известные носители:

 Гафенку, Василий (1886—1942) — молдавский политик.
 Гафенку, Григоре (1892—1957) — румынский государственный и общественно-политический деятель.
 Гафенку, Лильяна (род. 1975) — румынская гребчиха.